Maszków peut désigner:

Toponymie
en 
 Maszków, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Maszków, un village dans la voïvodie de Lubusz
 Maszków, un village dans la voïvodie de Petite-Pologne